

Новосельська сільська рада — сільське поселення, Бурлинський район, Алтайський край
 Новосельська сільська рада — сільське поселення, Далматовський район, Курганська область

Див. також 
 Новосільська сільська рада